Winst (onderneming), het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven
 Economische winst, het verschil tussen inkomsten en opportuniteitskosten
 Overwinst, het verschil tussen inkomsten en een normale vergoeding voor al het vermogen
 Koerswinst, het verschil tussen verkoop- en aankoopkoers